Unkel bezeichnet

 Unkel, Stadt im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Unkel, Gebietskörperschaft im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Unkel oder von Unkel ist der Familien- oder Herkunftsname folgender Personen:
 Arnold von Unkel († 1482), deutscher Weihbischof von Köln
 Christina Unkel, US-amerikanische Fußballschiedsrichterin
 Fritz Unkel (1865–1944), deutscher Sportfunktionär und 1. Vereinspräsident des FC Schalke 04
 Louis Müller-Unkel (1853–1938), deutscher Glastechniker
 Monika Unkel, deutsche Japanologin
 Petra Unkel (1925–2001), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Kabarettistin
 Ted Unkel (* 1978), US-amerikanischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 U.N.K.L.E.
 Unckel